Галузин — русская фамилия.

Известные носители 
 Галузин, Валентин Владимирович (1942—2004) — советский и российский тубист и музыкальный педагог.
 
 Галузин, Михаил Юрьевич (род. 1960) — российский дипломат.
 Галузин, Николай Григорьевич — русский военный XIX века, майор, кавалер ордена Святого Георгия.